Наталья Леонидовна Здебская (16 августа 1986, Горловка, Донецкая область) — украинская шахматистка, гроссмейстер (2004) среди женщин. Неоднократно представляла Украину на чемпионатах мира и Европы среди юниоров в различных возрастных категориях: бронза (2000, Калитея, чемпионат мира до 14 лет), бронза (2001, Калитея, чемпионат мира до 16 лет), серебро (2003, Калитея, чемпионат мира до 18 лет). В составе сборной Украины участница 23-й Олимпиады (2008) в Дрездене, где Украина заняла 2 место.

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Личная карточка Наталии Здебской на сайте OlimpBase.org

Шахматисты Украины